Джованні Сорандзо () — 51-й венеціанський дож.

Уродженці Венеції